Fairhaven (Massachusetts)
 Fair Haven (Nova Jersey)
 Fair Haven (Nova York)
 Fair Haven (Vermont)